Les élections législatives slovaques de 2023 devraient se tenir au premier semestre 2023. Cet article reprend les différents sondages portant sur les intentions de vote pour chaque parti. Les précédentes élections législatives ont vu la victoire d'OĽaNO avec 25 % des suffrages.

Diagramme

Sondages

Notes et références 

Élections législatives en Slovaquie
Slovaquie